A Torcida Jovem do Botafogo, popularmente conhecida como TJB, é uma torcida organizada ligada ao clube de futebol brasileiro Botafogo de Futebol e Regatas. Fundada em 9 de setembro de 1969, o Grêmio Recreativo Torcida Jovem do Botafogo é a mais antiga torcida organizada do Botafogo e uma das mais antigas e tradicionais do Brasil.

Botafogo tem média de 20.000 por jogo

Saiu da arquibancada verde e posteriormente localizou-se na Amarela. Atualmente, com a reforma do Maracanã, mantém na primeira entrada à esquerda da Rampa C do Maracanã. No Engenhão, até 2013 ficava na Oeste. Em 2014 passou para a Norte e, a partir de 2018, posiciona-se na Ala Leste.

A divisão da torcida é feita por esquadrões. Seu símbolo é representado pelos dois braços cruzados em formato de "_`X´_" com a mão fechada e, somente o dedo médio de cada mão levantado (formando um gesto obsceno).  Ao contratio do simbolo feito pela Forca Jovem do Vasco na uniao  D.P.A. , cruzam-se os bracos para dentro.

História 
Em meados dos anos 60, a torcida do Botafogo não parava de crescer a aglomeração em volta da TOB era muito grande. Eram muitas bandeiras e uma multidão festiva que queria ficar sempre perto do líder, num verdadeiro sufoco. Nessa época, o pessoal da rua Miguel Lemos, em Copacabana, teve a ideia de formar uma nova facção, o PODER JOVEM DO BOTAFOGO, que permaneceu com este nome por apenas três jogos para, depois, chamar-se, definitivamente, TORCIDA JOVEM DO BOTAFOGO, em 9 de Setembro de 1969. A nova torcida se estabeleceu nas arquibancadas atrás do gol, uma tradição que permanece até hoje. Os fundadores da T.J.B foram: Jorge Mau-mau, Jorge Wellington, George Cachaça, Leno, Jacques, Bené, Geraldo, Hamilton, Nilton, Antônio Carlos, Caio, Zé Carlos, Renatinho, Waldir, Grilo, Paulinho Careca (Bateria), entre outros.
A Torcida Jovem se manteve assim até dezembro de 1976. Em janeiro do ano seguinte, a TJB absorveu a UNIFOGO, comandada por Fernando Mesquita, e fundou-se a JOVEM-UNIFOGO, que durou até 1980. Alguns integrantes de destaque na torcida foram Marcos Portela, Dede Barros, Ique, Luciano, Mendonça, Dodão, Vinicius, Arnaldo e Angelo. Nas décadas de 80 e 90 era uma das maiores e mais temidas torcidas Jovem do Brasil tendo como destaque a sua  1ª eleição para Presidente realizada na Torcida em 1989, na qual disputaram Egas Muniz (Baloeiro) que venceu a oposição de um grande Guerreiro, "Claudio Orelha", por 378 votos contra 25.

Egas Muniz (Baloeiro) permaneceu a frente da torcida por 2 anos, período este que foram dedicados a festa da torcida nas arquibancadas  por onde a TJB passou, com uma diretoria composta por vários componentes, como Ricardo Burgues, Marcio Jacaré, Arthur, Ricardo Negro, Vicente, Biro-Biro, Zero, Manchinha, dentre outros. No ano de 1992, a torcida passou por uma reforma administrativa e teve como presidente Roberto Alves, com Mauro como vice-presidente e o surgimento de novas lideranças como Funa, Kunta, Noy, Luiz Américo, o lendário Cabeça do Rajah e o grupo conhecido como "Galera do Rajah". Nos anos 90, a Torcida Jovem passa a frequentar bailes funk de corredor e ganha destaque neste cenário.  Dos anos 2000 até os dias de hoje a T.J.B já passou por altos e baixos, com a manutenção da gestão de Roberto Alves. Por este motivo chegou a quase ser extinta no período de 2001 até 2005 pelo surgimento da Fúria Jovem do Botafogo. No ano de 2006 o Botafogo sagrou-se Campeão Carioca e a T.J.B estendeu uma bandeira enorme no Relógio da Central do Rio de Janeiro. Em 2007 a T.J.B começou a reaparecer no cenário nacional e internacional fazendo caravanas para todo o Brasil e para a Argentina, com a participação de Sansão, assim aumentando o número de componentes. O ano de 2008 foi um ano importante para a Torcida Jovem do Botafogo, com a volta de alguns esquadrões como Juiz de Fora, Petrópolis, São Paulo e Brasília. Nesse mesmo ano a T.J.B comemorou 39 anos de existência. Em 2009 mais um feito importante, a volta de integrantes antigos e do famoso Esquadrão Baixada.

Depois de alguns anos no ostracismo, em 2014 a Torcida Jovem do Botafogo ensaia um retorno aos estádios, sob nova administração.  Diversas outras torcidas do Botafogo, como a Loucos pelo Botafogo e a Baixada Fogo foram formadas por ex-integrantes da Torcida Jovem que seguem algumas de suas tradições e ideologias.

Aliadas 

 Torcida Uniformizada do Palmeiras
Força Jovem do Vasco
 Ira Jovem do Vasco
 Torcida Pork's Alviverde do Palmeiras
 Torcida Jovem do Grêmio
 Dragões Alviverde do Coritiba
 Bamor do Bahia
 Galoucura do Atlético-MG
 Mancha Alviverde do Palmeiras
 Torcida Organizada Império Alviverde
Força Jovem do Goiás
Torcida Uniformizada Terror Bicolor
Cearamor
Torcida Esquadrão Atleticano
Torcida Jovem Fanáutico

Amigas 

 Torcida Esquadrão Atleticano do Atlético-MG
 Cearamor do Ceará
 Força Independente do Ceará
 Terror Bicolor do Paysandu
 Força Jovem do Goiás
 Fanáutico do Náutico
 Mancha Azul do Avaí
 Garra Alvinegra do ABC de Natal
 Torcida Jovem do Botafogo - Botafogo/PB
 Torcida Organizada Mancha Azul - CSA
Torcida Super Bangu-RJ.
Força Jovem do Pelotas - Pelotas.
Torcida Jovem do Olaria/RJ.
Torcida Trovão Azul do Confiança/SE.
Raça Alvinegra do Central/PE

Ligações externas

Esquadrões

Zona Sul: 
Rajah, Botafogo, Humaitá, Urca, Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, Gávea, Jardim Botânico, Horto, Cosme Velho, Laranjeiras, Largo do Machado, Catete e Glória.

Central
Centro, Santa Teresa, Praça Onze, Estácio, Cidade Nova, Santo Cristo, Gamboa, Saúde, Praça da Bandeira, Rio Comprido, São Cristóvão, Maracanã, Praça Hilda, Tijuca, Grajaú, Mangueira, São Francisco Xavier, Benfica, Vila Isabel, Andaraí, Usina e Alto da Boa Vista.

Zona Norte :
Méier, Cachambi, Engenho Novo, Engenho de Dentro, Cascadura, Abolição, Piedade, Jacaré, Maria da Graça, Del Castilho, Todos os Santos, Água Santa, Encantado, Pilares, Inhauma, Engenho da Rainha, Tomás Coelho, Cavalcante, Eng. Leal, Turiaçu, Oswaldo Cruz, Campinho, Bento Ribeiro, Madureira, Quintino Bocaiuva, Vila Valqueire, Marechal Hermes e Guadalupe.

Zona Oeste:
Deodoro, Guadalupe, Vila Militar, Campo dos Afonsos, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo, Padre Miguel, Bangu, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Santíssimo, Campo Grande, Inhoaíba, Cosmos, Santa Margarida, Paciência, KM 32, Santa Cruz, Sepetiba, Jardim Maravilha, Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Ilha de Guaratiba e Barra de Guaratiba.

Leopoldina :
Caju, Manguinhos, Maré, Bonsucesso, Ramos, Penha, Higienópolis, Vila Kosmos, Vila da Penha, Irajá, Colégio, Coelho Neto, Vicente de Carvalho, Vaz Lobo, Brás de Pina, Parada de Lucas, Cordovil, Penha Circular, Vista Alegre, Jardim America,Vigário Geral, Cidade Alta, Rocha Miranda e Olaria.

Jacarepaguá :
Praça Seca, Tanque, Taquara, Curicica, Cidade de Deus, Gardênia Azul, Anil, Pechincha, Camorim, Boiuna,Vargem Grande, Rio das Pedras, Freguesia de Jacarepaguá.

Baixada:
Nova Iguaçú, Morro Agudo, Caioaba/Itaipu, Posse, Cerâmica, Austin, Cacuia, Queimados, Japeri, Paracambi, Cabuçu, Mesquita, S.Joao de Meriti, Belford Roxo, Édson Passos, Nilópolis, Olinda, Anchieta, Ricardo de Albuquerque,  Pavuna e Duque de Caxias.

Esquadrão Barra/Recreio
Esquadrão Parque União
Esquadrão Região dos Lagos
Esquadrão São Paulo - Cid. Tiradentes, Jaguaré, Santo Amaro, Vila Invernada, Brasilândia
Esquadrão Campos dos Goytacazes/RJ
Esquadrão Juiz de fora/MG
Esquadrão Niterói/São Gonçalo
Norte do Estado
Esquadrão Sul do Estado
Esquadrão Minas Gerais
Esquadrão Espírito Santo
Esquadrão Manaus/AM
Esquadrão Belém/PA
Esquadrão Cuiabá/MT
Esquadrão Recife/PE
Esquadrão Alagoas
Esquadrão Brasília/DF
Esquadrão Curitiba/PR
Esquadrão EUA.
Esquadrão Itália
Esquadrão Portugal

Torcidas do Botafogo de Futebol e Regatas